Nowy Dwór Mazowiecki (district), woiowdschap Mazovië
Nowy Dwór Gdański (district), woiwodschap Pommeren